Алекса́ндр Анато́льевич Бодя́лов (11 июля 1977, Краснокаменск, Читинская область, СССР) — российский футболист, центральный защитник, полузащитник.

Карьера 
Начал профессиональную карьеру в клубе «Локомотив» Чита в 1996 году в возрасте 18 лет. Дебютировал 9 мая в домашней игре с новосибирским «Чкаловцем» (4:0): вышел на замену Олегу Соболеву на 55-й минуте встречи. Вторую половину сезона-1996 провёл во Второй лиге в зоне «Восток» в составе клуба «Ангара» Ангарск, выйдя на поле в 14 матчах.

Начиная с сезона-1997 вернулся в «Локомотив», который с 2006 года носит название ФК «Чита». Выступал за клуб до лета 2018, после завершения карьеры Георгия Гармашова в 2012 году стал капитаном команды.

Достижения 
  «Чита»
 Победитель зоны «Восток» Второго дивизиона России: 2008, 2016/2017

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Ангара»